Клопка може да се отнася за:
 Клопка (филм, 1987), филм на Том Манкивик
 Клопка (филм, 1999), филм на Джон Амиел